Чемпионат мира Ironman () — ежегодный чемпионат по триатлону, проходящий в Каилуа-Кона (на острове Гавайи, штат Гавайи, США). Первый чемпионат прошел в 1978 году. 

Последний чемпионат мира прошел 12 октября 2019 года. Среди мужчин чемпионом стали Ян Фродено со временем 7:51:13, а среди женщин победила Анне Хауг со временем 8:40:10.

Трасса 
Гонка чемпионата мира проходит на классической дистанции триатлона. Участники должны преодолеть суммарно 226 км (140.6 миль), разделенных на этапы:
 плавательный этап — 3.86 км (2.4 мили)
 велогонка — 180.2 км (112 миль) 
 беговой этап — 42.2 км (26.2 мили)

Призёры

Мужчины 

20: 
10: 
7: 
3:

Женщины 

10: 
10: 
8: 
5:     
4: 
2: 
1: 

†Пола Ньюби-Фрейзер была гражданкой и представляла США в 1993, 1994 и 1996; Ironman.ch Results

Самые титулованные триатлеты 
Мужчины

Женщины

Медальный зачет по странам

Количество участников по годам

См. также 
 Плавание
 Велосипедный спорт
 Беговые виды лёгкой атлетики
 Выносливость
 Марафон

Примечания

Ссылки 
 "Железные" люди России - статистика триатлонистов-любителей

Соревнования по триатлону
Ежегодные спортивные соревнования в США
Чемпионаты мира по триатлону
Чемпионаты мира в США
Спортивные соревнования на Гавайях